Храм Ксении Петербургской — название православных храмов, освящённых во имя святой блаженной Ксении Петербургской.

 Храм Ксении Петербургской — в Екатеринбурге.
 Церковь Ксении Петербургской на Петроградской стороне — в Санкт-Петербурге
 Храм Ксении Петербургской — в Сарапуле.

См. также 
 Часовня Ксении Блаженной